Кулья:

 Кулья — муниципалитет в Испании.
 Кулья — река в Свердловской области России.
 Кулья — река в Кулейской волости Псковской области России, погранична с Эстонией.
 Кулья — деревня в уезде Ида-Вирумаа, Эстония.